Japi (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Japi (geslacht), geslacht van boktorren